Лэнкфорд () — английская фамилия. Известные носители:
 Лэнкфорд, Джеймс (род. 1968) — американский политик.
 Лэнкфорд, Ким (род. 1955) — американская актриса.